Милан Ристић може бити:

 Милан Ристић (композитор) (1908 — 1982), спски компизитор, академик САНУ,
 Милан Ристић (атлетичар) (1991), српски атлетичар, државни рекордер и репрезентативац